Eutersdorf ist der Name folgender Orte:

 Großeutersdorf, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kleineutersdorf, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen